Massimiliano Cellamaro, noto come Tormento – rapper e produttore discografico italiano
 Francesco Cellamaro, noto come El Presidente o Esa – rapper e produttore discografico italiano
 Maria Cellamaro, noto come Marya – cantante e rapper italiana